Borszcziw – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie baryszowskim, w radzie wiejskiej Wołoszyniwka
 Borszcziw – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie radomyskim, siedziba administracyjna rady wiejskiej

Zobacz też